Примера дивисьон 1962/1963 ()  — 20-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1962/1963
Мексика
Мексика
1962 год в Мексике
1963 год в Мексике